Intrusion (titre original ) est le neuvième épisode de la série télévisée américaine de   créée par Joss Whedon.

Résumé 
À court d'argent, l'équipage du   se charge d'un boulot pour Simon : s'infiltrer dans un hôpital de l'Alliance sur la planète centrale Ariel afin de pouvoir faire un examen à River pendant que l'équipage se finance en pillant des réserves de médicaments. Mais les poursuivant de River sont juste derrière eux, et reçoivent une aide intérieure inattendue.

Production

Écriture 
Jose Molina a été le scénariste principal de cet épisode.

Casting 
 Black Robbins
 Jeff Ricketts
 Dennis Cockrum
 Tom Virtue

Réalisation 
L'épisode est réalisé par Allan Kroeker.

Réception 

L'acteur Nathan Fillion considère cet épisode comme l'un de ses préférés de la série, avec La Panne.

Critiques 

Noel Murray et Donna Bowman en ont fait une critique.

Thèmes et analyses

Lien externe

Notes et références

Références

Bibliographie 
 

Épisode de Firefly